Новомиколаївська селищна рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Новомиколаївська селищна рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Новомиколаївська селищна рада — Запорізька область, Новомиколаївський район